Dorotea Carlota de Brandeburgo-Ansbach (en alemán, Dorothea Charlotte von Brandenburg-Ansbach; Ansbach, 28 de noviembre de 1661-Darmstadt, 15 de noviembre de 1705) fue una noble alemana, y por su matrimonio con el landgrave Ernesto Luis, fue landgravina de Hesse-Darmstadt. El enlace matrimonial tuvo lugar el 1 de diciembre de 1687.

Biografía 
Dorotea Carlota era una hija del margrave Alberto II de Brandeburgo-Ansbach (1620-1667), de su segundo matrimonio con Sofía Margarita de Oettingen-Oettingen (1634-1664), hija de Joaquín Ernesto de Oettingen-Oettingen.

El 1 de diciembre de 1687 contrajo matrimonio con el landgrave Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt. Él estuvo bajo la tutela de su madre, Isabel Dorotea de Sajonia-Gotha-Altemburgo hasta 1688.

Dorotea Carlota era pietista y ejerció cierta influencia sobre los asuntos de estado en favor de los pietistas en los primeros años de su matrimonio. En cooperación con Philipp Jakob Spener, del que fue su patrona, promovió el pietismo en la corte y en la universidad local. Después de su muerte, Ernesto Luis se volvió en contra del pietismo.

Murió en 1705 y fue enterrada en la Iglesia de la Ciudad en Darmstadt.

Descendencia 

Sus hijos fueron:
 Dorotea Sofía (1689-1723), desposó en 1710 al conde Juan Federico de Hohenlohe-Öhringen (1683-1765).
Luis VIII (1691-1768), sucedió a su padre como landgrave. Desposó en 1717 a la condesa Carlota de Hanau-Lichtenberg (1700-1726).
Carlos Guillermo (1693-1707).
Francisco Ernesto (1695-1717).
Federica Carlota (1698-1777), desposó en 1720 al landgrave Maximiliano de Hesse-Kassel (1689-1753).

Ancestros

Referencias 
 Gustav A Benrath, Martin Brecht: Pietism and the Modern Era, vol 13, Oxford University Press, p. 191 ff
 Martin Brecht: The Romantic, p. 412
 Heinrich Zehfu: antiquity of the royal capital Darmstadt, p. 69 ff

Consortes de la casa de Hohenzollern
Princesas de Brandeburgo-Ansbach (Casa de Hohenzollern)

Nobles alemanas del siglo XVII
Landgravinas de Hesse-Darmstadt
Nobles alemanas del siglo XVIII